Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 61-es, továbbá -es, , 61A, 61B, 61É, 61Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

Magyarország 

 61-es busz (Baja)

 61-es busz (Budapest)megszűnt
 -es busz (Budapest)megszűnt
  busz (Budapest)megszűnt
 61A busz (Budapest)megszűnt
 61B busz (Budapest)megszűnt
 61É busz (Budapest)megszűnt
 61Y busz (Budapest)megszűnt

 61-es busz (Kaposvár)

 61-es busz (Pécs)
 61Y busz (Pécs)megszűnt

 61-es busz (Salgótarján)

 61-es busz (Siófok)

 61-es busz (Szeged)megszűnt

 61-es busz (Tatabánya)megszűnt

 61-es busz (Vác)megszűnt

Szlovákia 

 61-es busz (Pozsony)